La remor de sabres és com s'anomena a Espanya l'ambient conspiratiu que es vivia entre els militars durant la Transició i que va culminar amb els intents fracassats de cop d'estat del 1980 (Operació Galàxia) i 1981 (23-F).

Referències 

Transició democràtica espanyola